Crater Hill ist der Name folgender geographischer Objekte:

in den Vereinigten Staaten:

 Crater Hill (Aleutians West), ein Gipfel in der Aleutians West Census Area, Alaska
 Crater Hill (Bethel), ein Gipfel in der Bethel Census Area, Utah
 Crater Hill (Florida), ein Gipfel im Holmes County, Florida
 Crater Hill (Hawaii), ein Gipfel im Kauai County, Hawaii
 Crater Hill (New Mexico), ein Gipfel im Sierra County, New Mexico
 Crater Hill (Texas), ein Gipfel im Montgomery County, Texas
 Crater Hill (Utah), ein Gipfel im Washington County, Utah
 Crater Hill (Wyoming), ein Gipfel im Park County, Wyoming

sonstige:
 Crater Hill (Ross-Insel), ein Gipfel auf der Ross-Insel in der Antarktis
 Crater Hill (Neuseeland), ein Vulkan im Aucklandfeld auf der Nordinsel von Neuseeland